14-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 26 по 31 августа 1986 года на стадионе «Неккарштадион» в западногерманском городе Штутгарт. В соревнованиях приняли участие 906 атлетов из 31 страны Европы. Было разыграно 43 комплекта медалей (24 у мужчин и 19 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 17 стран-участниц.

Ссылки 
 

1986
Август 1986 года
Спорт в Германии в 1986 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в ФРГ